Por Steinen pode estar à procura de:
 Steinen - uma municipio do distrito de Lörrach, na região da Freiburg, na Alemanha.
 Steinen - uma comuna no distrito de Svitto, cantão de Schwyz, na Suíça.

Desambiguação